«Ныряльщик» () — пилотная серия от создателей Тайн Смолвиля Альфреда Гоу и Майлза Миллара для телеканала The WB об одноимённом персонаже DC Comics.

Сюжет 
Молодой человек Артур «Эй-Си» Карри, живущий в пляжном городке во Флориде-Кис, узнаёт, что он является принцем Атлантиды.

В ролях 
 Джастин Хартли — Артур «Эй-Си» Карри
 Лу Даймонд Филлипс — Том Карри
 Дениз Киньонес — лейтенант Рейчел Торрес
 Рик Питерс — агент ФБР Бригман
 Винг Рэймс — МакФэрри
 Эмбер МакДональд — Ева
 Эдрианн Палики — Надя/Сирена
 Даниэлла Дойчер — Атланна

См. также 
 Тайны Смолвиля

Ссылки 
 Аквамен  на TV.com

Телесериалы, основанные на DC Comics
Телевизионные пилотные эпизоды, не отобранные для трансляции
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Флориде
Телесериалы о супергероях
Аквамен вне комиксов